El término Buño puede referirse a:

Buño, nombre común de la especie Schoenoplectus lacustris;
Buño (España) parroquia española del municipio de Malpica de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.